Cerceta pode referir-se:

 À cor verde-azulado

 À ave da espécie Spatula querquedula